Рюд (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюд, Франсуа (1784—1855) — французский скульптор.
 Рюд, Элиз (род. 1984) — шведская певица, танцовщица, композитор и музыкант.